Acanthonotus Bloch & Schneider,1801 - synonim rodzaju ryb Notacanthus
 Acanthonotus Tickell 1888 - synonim rodzaju ryb Mystacoleucus